Segunda División 2015/2016 var den 86:e upplagan av Spaniens näst högsta division i fotboll.

Poängtabell

Uppflyttnings-playoff

Källor
 Laliga.es 

2015 i Spanien
2016 i Spanien
Fotbollssäsongen 2015/2016